Golpāyegān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Golpāyegān (kommunhuvudort i Iran), Esfahan, 
 Shahrestān-e Golpāyegān, kommun, Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar